Лилиэн Радабет Глория Элжвета «Лили» Собески (; род. ) — американская актриса.

Биография 
Родилась в Нью-Йорке в семье французского художника и бывшего актёра Жана Собески и американской писательницы Элизабет Саломон.

Дед по материнской линии, капитан военно-морских сил США Роберт Саломон, был евреем. Собески росла во «всеконфессиональной семье», по её словам, она гордится своими еврейскими корнями.

Актёрский дебют состоялся у Лили в детстве, когда она принимала участие в детских спектаклях. Однажды её пригласили принять участие в кинопробах. После этого последовали роли в фильме «Встреча» 1994 года — ей было тогда 12 лет. Затем она ненадолго появилась в сериале «Чарли Грейс». После этого она принимала участие в многочисленных малобюджетных сериалах. Первая серьёзная роль Лили была в фильме киностудии Disney «Из джунглей в джунгли», который вышел в 1997 году. Вскоре Стэнли Кубрик предложил четырнадцатилетней Лили роль в его фильме «С широко закрытыми глазами». Лили исполнила роль дочери Милича — владельца бюро по прокату костюмов.

Серьёзной ролью Лили стала роль Жанны д’Арк в одноимённом фильме Кристиана Дюгэя (1999). Она стала единственной актрисой, которая сыграла Жанну в том же возрасте, в каком она ушла на войну — в семнадцать лет. Кроме того, по собственному признанию, Лили стала первой актрисой, сыгравшей её, будучи девственницей. На экраны телевизионный фильм Дюгэя вышел одновременно с аналогичным проектом Л. Бессона — «Жанна д’Арк».

В 2005 году Лили снимается сразу в нескольких фильмах — In a Dark Place, London, The Optimist, а также в мини-сериале «Геркулес» совместного производства США и Новой Зеландии. В 2007 году по мотивам компьютерной игры Dungeon Siege выходит картина «Во имя короля: История об осаде подземелья».

Личная жизнь 
В начале сентября 2002 года Лили заявила, что на шесть месяцев прекращает сниматься в кино и приостанавливает учёбу в колледже, чтобы проверить на прочность отношения со своей первой серьёзной любовью — молодым архитектором Манхэттеном Перри, с которым она познакомилась на приёме для первокурсников университета Браун осенью 2001 года. Но спустя два года молодые люди все же расстались, оставив причины своего разрыва в секрете от прессы.

Зимой 2004 г. Лили познакомилась с Шоном Ленноном, сыном Джона Леннона, и у них завязался роман. Ради Лили Шон прекратил свои многолетние отношения с актрисой Бижу Филлипс, но через пару месяцев они расстались.

С 31 августа 2010 года Лили замужем за модельером Адамом Киммелом, с которым она встречалась 19 месяцев до их свадьбы. У супругов есть двое детей — дочь Луизанна Рэй Киммел (род.15.12.2009) и сын Мартин Киммел (род. в июле 2014).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт